De Michelis – cognome italiano
Cesare De Michelis (1943-2018) – editore italiano
Cesare Giuseppe De Michelis (1944) – filologo, storico e letterato italiano
Eurialo De Michelis (1904-1990) – scrittore, critico letterario e poeta italiano
Gianni De Michelis (1940-2019) – politico italiano
Giuseppe De Michelis (1872-1951) – diplomatico e politico italiano
Paolo De Michelis (1889-1961) – politico italiano

Pagine correlate
De Michele
De Micheli
Demichelis
Di Michele